Gminy w USA:
 Colvin (ang. Colvin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Colvin (ang. Colvin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy